16 (число)
 16 год
 16 год до н. э.
 Шестнадцать (кружок) — политическая группа (1838—1840 гг.)
 Шестнадцать (художественная группа) (1922—1928 гг.)